Il singolare del China Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcos Baghdatis era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Ivan Ljubičić.

Fernando González ha battuto in finale 6–1, 3–6, 6–1, Tommy Robredo.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Fernando González (campione)
  Tommy Robredo (finale)
  Ivan Ljubičić (semifinali)

 Marcos Baghdatis (quarti)
 Hyung-Taik Lee (quarti)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

China Open 2007
ATP Tour 2007